L'Open d'Inde de snooker 2017 est un tournoi de snooker de catégorie classée inscrit au programme de la saison 2017-2018. Ce tournoi se tient du 12 au  à Visakhapatnam.

Le tenant du titre est l'Écossais Anthony McGill qui s'était imposé aux dépens de l'Anglais Kyren Wilson sur le score de 5 à 2. Cette édition est remportée par John Higgins face à McGill sur le score de 5-1. Le meilleur break est l'oeuvre du Chinois Zhou Yuelong avec un score de 141 points.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale :

Qualifications 
Les qualifications ont eu lieu les  et  à Preston en Angleterre et se sont jouées au meilleur des 7 manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 139  Michael Georgiou
 128  Dominic Dale
 126  Sam Craigie
 121  Eden Sharav
 117  Mark Joyce
 114  Gary Wilson

 113  Yu Delu
 109  Jimmy Robertson
 108  Daniel Wells
 104  Stephen Maguire
 103  Jimmy White
 102  Zhang Anda

 102  Mike Dunn
 101  Peter Ebdon
 101  Fergal O'Brien
 101  Allan Taylor
 101  Mitchell Mann
 100  Josh Boileau

Pendant le tournoi 

 141  Zhou Yuelong
 135  Kurt Maflin
 125, 105, 102  Shaun Murphy
 122, 102  John Higgins

 112, 102  David Gilbert
 112  Stephen Maguire
 110  Mark King
 108  Alan McManus

 103  Gary Wilson
 101  Stuart Bingham

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de snooker
 Glossaire du billard

Références

Liens externes 
 

Open d'Inde de snooker
Snooker en 2017
Sport en septembre 2017